«Паннония» () — венгерская киностудия, занимается созданием мультипликационных фильмов.

История 
Студия «Паннония» была основана в 1951 году как подразделение киностудии Magyar Filmgyártó Nemzeti Vállalat. Независимой стала в 1956 году. Более, чем за три десятилетия было создано множество фильмов, а также мультсериалы. В 1990-х годах после смены политической системы в Венгрии студия потеряла монополию на создание мультфильмов, а венгерское телевидение прекратило финансировать производство сериалов. Несмотря на это, студия продолжает выпускать фильмы.

На студии работали такие известные мультипликаторы, как Аттила Даргаи, Йожеф Непп, Марцель Янкович, Бела Терновски и другие.

Избранные фильмы 
 Густав (мультсериал) / Gusztav (1964—1977), режиссёр Аттила Даргаи
 Витязь Янош / János vitéz (1973), режиссёр Марцель Янкович
 Бегемот Гуго / Hugó, a víziló (1975), режиссёр Билл Фейгенбаум
 Сын белой лошади / Fehérlófia (1981), режиссёр Марцель Янкович
 Вук / Vuk (1981), режиссёр Аттила Даргаи
 Властелины времени / Az idő urai (1982), режиссёр Рене Лалу
 Черноснежка / Hófehér (1983), режиссёр Йожеф Непп
 Саффи (мультфильм) / Szaffi (1984), режиссёры Аттила Даргаи, Йожеф Непп
 Ловушка для кошек / Macskafogó (1986), режиссёр Бела Терновски
 Лесной капитан / Az erdő kapitánya (1988), режиссёр Аттила Даргаи
 Вилли-воробей / Vili, a veréb (1989), режиссёр Йожеф Гемеш
 Дракон и тапочка королевы / Sárkány és papucs (1989), режиссёр Тибор Хернади
 Принцесса и гоблин / A hercegnő és a kobold, (1991), режиссёр Йожеф Гемеш
 Новый братишка / A hetedik testvér (1995), режиссёр Аттила Даргаи

Ссылки 
 Студия «Паннония» на сайте IMDb